Národní park Glacier (v originále Glacier National Park) se vztahuje ke dvěma nenavazujícím národním parkům:

 Národní park Glacier (Kanada) – národní park v Kanadě
 Národní park Glacier (USA) – národní park v USA